Niobfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen von Niob und Fluor:

Niob(III)-fluorid, NbF3
Niob(IV)-fluorid, NbF4
Niob(V)-fluorid, NbF5